Рошняте () — село в Дубинской сельской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 276 человек. Занимает площадь 3,603 км². Почтовый индекс — 77662. Телефонный код — 03474.

Ссылки 
 Рошняте на сайте Верховной рады Украины